

Patronyme
 Luigi Olivetti (1856-1941), peintre et graveur italien,
 Angelo Oliviero Olivetti (1874-1931), avocat, journaliste et homme politique italien, militant du syndicalisme révolutionnaire, 
 Camillo Olivetti (1868–1943), ingénieur, dessinateur industriel et entrepreneur italien, fondateur de la société Olivetti,
 Gino Olivetti (1880-1942), industriel, député et dirigeant de football italien, 
 Adriano Olivetti (1901–1960), entrepreneur, ingénieur et politicien italien, fils de Camillo Olivetti,
 Ariel Olivetti (né en 1967), auteur argentin de comics,
  (né en 1985), footballeur italien,
  (né en 1991), tennisman français.

Société
 Olivetti, société industrielle italienne

Autre
 Olivetti, quartier et bidonville de Caracas

Références

Homonymie de patronyme